У фіналі Джиммі Коннорс переміг Джона Макінроя з рахунком 3–6, 6–3, 6–7, 7–6, 6–4.	

Серед відомих гравців, які не взяли участь:

 П'ятиразовий чемпіон Бйорн Борг, який був травмований упродовж більшої частини 1982 року, відмовився грати коли керівники турніру вимагали, щоб він почав з кваліфікації через довгу відсутність на турнірах.
 Іван Лендл і Еліот Телчер стверджували, що їм важко грати на трав'яних кортах.
 Гільєрмо Вілас і Хосе Луїс Клерк, обидва з Аргентини, відмовились грати через конфлікт їхньої країни з Великою Британією за Фолклендські острови.

Сіяні гравці 

Яннік Ноа знявся до початку турніру. Його місце зайняв щасливий лузер Річард Меєр зі США.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1982 Wimbledon Men's Singles draw 

1982 у тенісі
Вімблдонський турнір